Финал Кубка Футбольной лиги 2000 состоялся 27 февраля 2000 года на стадионе «Уэмбли». Победителем стал «Лестер Сити», обыгравший клуб Первого дивизиона «Транмир Роверс» со счётом 2:1.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Кубок Футбольной лиги на BBC

2000
Кубок Футбольной лиги финал
Кубок Футбольной лиги 2000